O Instituto Internacional da Paz (do francês, Institut international de la paix) foi um instituto francês criado pelo príncipe Alberto I em 1903.

Ligações externas
Governo de Monaco
Composição da Administração
ONU
ONU
Publicação

Institutos